Allegro (muziektempo), een muziektempo waarmee aanvankelijk het karakter van een muziekstuk werd aangegeven: vrolijk, opgewekt of levendig
 Allegro (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
 Austin Allegro, een model van het Britse automerk Austin
 VR Sm 6 of Allegro, een elektrisch treinstel